Sládeček ist der Familienname der folgenden Personen:

 Michal Sládeček (* 1980), slowakischer Volleyballspieler
 Pavel Sládeček (* 1985), tschechischer Squashspieler